Gminy w USA:
 Mountrail (ang. Mountrail Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mountrail (ang. Mountrail County) – w stanie Dakota Północna